Ву́лиця Чайко́вського — назва вулиць у різних населених пунктах.

Вулиця Чайковського — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Чайковського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Чайковського  — назва вулиці Луцька.
 Вулиця Чайковського  — назва вулиці Полтави.
 Вулиця Чайковського — вулиця в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Чайковського — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Чайковського — вулиця в місті Ужгород.

 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Благовісна у місті Балта.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Анни Баті у місті Берегове.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Олександра Марченка у місті Біла Церква.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Тараса Силенка у місті Богуслав.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Івасюка Володимира у місті Бровари.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Бучач.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у місті Ватутіне.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Чеховіча у місті Володимир.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Волочиськ.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Замкової у місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Івана Огієнка у місті Дубно.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Дрогобич.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Жидачів.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Жолкевських у місті Жовква.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Іди Фінк у місті Збараж.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Здолбунів.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці 25-ої Січеславської бригади у місті Ізюм.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Кам'янське.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Привітна у місті Ківерці.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у місті Кодима.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Костопіль.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Родини Елиїв у місті Копичинці.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Лебедин.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Скіфської у місті Лубни.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиць Цитадельної і Мирослава Скорика у місті Львів.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у місті Марганець.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Братів Срібних у місті Надвірна.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Верьовки Григорія у місті Ніжин.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Конституції у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Нововолинськ.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Носівка.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Міхала Чайковського у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Юрія Чайковського у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Григорія Аршинова у місті Острог.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Братів Міхновських у місті Переяслав.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Академіка Патона у місті Подільськ.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Полонне.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Почаїв.
 Вулиця Петра Чайковського — колишня назва вулиці Андрія Чайковського у місті Пустомити.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Скульптора Сосновського у місті Рівне.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Чубинського у місті Тальне.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Миколи Лисенка у місті Тячів.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у місті Хоростків.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Хуст.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Черкаси
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Богдана Гаврилишина у місті Чортків.
 Вулиця Чайковського — колишня назва вулиці Холодноярської у місті Шпола.

Див. також
 Провулок Чайковського